Opasanjek je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Zlatar Bistrica, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 108 stanovnika te 31 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji